Die Extraliga 2021/22 war die 29. reguläre Austragung der höchsten tschechischen Eishockeyliga. Die Saison begann am 8. September 2021 und endete am 28. April 2022 mit dem letzten Spiel des Playoff-Finales.

Aufgrund der Aussetzung des Abstiegs in der Vorsaison nahmen neben den 14 Mannschaften der Saison 2020/21 die Rytíři Kladno als Meister der 1. Liga teil. Der Mountfield HK gewann die Hauptrunde der Extraliga, schied jedoch bereits im Playoff-Viertelfinale aus. Tschechischer Meister wurde erneut der HC Oceláři Třinec, der im Finale die HC Sparta Prag mit 4:2 besiegte. Damit gewann Třinec den dritten Meistertitel in Folge. Der PSG Berani Zlín stieg als Tabellenletzter direkt in die 1. Liga ab, während sich die Rytíři Kladno in der Relegation den Klassenerhalt sicherten.

Modus 

In 56 Spielen spielen alle Teams jeweils viermal gegeneinander, jedes Team hat in der gesamten Saison 28 Heim- und 28 Auswärtsspiele. Die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 4 qualifizieren sich direkt für das Playoff-Viertelfinale, die im Best-of-Seven-Modus ausgetragen werden. Der Sieger der Play-offs erhält als tschechischer Meister den Pohár T. G. Masaryka (T.-G.-Masaryk-Pokal).

Die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 spielen die weiteren Playoff-Plätze im Best-of-Five untereinander aus. Die Mannschaft auf Platz 15 der Hauptrunde steigt direkt in die 1. Liga ab, während die Mannschaft auf Platz 14 in der Relegation um den Klassenerhalt gegen den Meister der 1. Liga antritt (Best-of-Seven).

Teilnehmer

Hauptrunde

Tabelle 

Erläuterungen: , , ,

Trainerwechsel

Beste Scorer 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert;

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Play-offs

Turnierplan

Finale

Kader des Tschechischen Meisters

Beste Scorer 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Bestwert

Beste Torhüter 
Quelle: hokej.cz; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), S = Siege, N = Niederlagen, SaT = Schüsse aufs Tor, GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt, SO = Shutouts; Fett: Bestwert

Relegation 

Damit verblieben die Rytíři Kladno in der Extraliga.

Auszeichnungen 
 Spieler des Jahres: Filip Chlapík (HC Sparta Prag)
 Playoff-MVP: Tomáš Kundrátek (HC Oceláři Třinec)
 Bester Trainer: Václav Varaďa (HC Oceláři Třinec)
 Bester Torhüter: Ondřej Kacetl (HC Oceláři Třinec)
 Bester Verteidiger: Peter Čerešňák (HC Škoda Plzeň)
 Bester Stürmer: Filip Chlapík (HC Sparta Prag)
 Topscorer der regulären Saison: Filip Chlapík (HC Sparta Prag)
 Preis Za Oddanost hokeji (Eishockey-Hingabe): Zbyněk Irgl  
 Rookie des Jahres: Miloš Kelemen (BK Mladá Boleslav)
 Zlatá helma (Goldener Helm): Michal Řepík (HC Sparta Prag)
 Sieger des Radegast-Index (Kombination von Plus/Minus-Statistik mit geblockten Schüssen und Checks): Richard Nedomlel (Mountfield HK)
 Bester Schiedsrichter: Daniel Hynek

Weblinks 
 Tschechisches Eishockeyportal

Einzelnachweise 

Extraliga 2021
E2021